Akkasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Akkasaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,08, long 28,20),  (4 ha)
2. Akkasaari (ö i Hankasalmi),  (1 ha)
3. Akkasaari, del av Kurensalo, 
4. Akkasaari (ö i Lappland), Norra Lappland,  (2 ha)

Se även 
 Akansaari

Robotskapade Finlandförgreningar